Citadela este o fortăreață construită în trecut în interiorul sau în afara zidurilor unui oraș și care servea ca post de apărare în caz de atac sau ca loc de refugiu.
Termenul „Citadelă” se mai poate referi la:

Citadela din Namur
Citadela din Arbil
Citadela din Dinant
Kremlin, în limba rusă "citadelă"
„Citadela”, roman scris de Archibald Joseph Cronin
„Citadela sfărâmată” film cu muzica compusă  de  Leon Klepper, sub regia lui Aura Buzescu, după piesa lui Horia Lovinescu
Operațiunea Citadela, era numită Operațiunea Kutuzov, sau Bătălia de la Kursk
Editura "Citadela" din Satu Mare, România
Muzeul Citadelă din Jülich, Germania
Citadela verde din Magdeburg